Por Tyson pode estar à procura de:

Pessoas 
 Mike Tyson, pugilista dos Estados Unidos
 Cicely Tyson, atriz dos Estados Unidos
 Cathy Tyson, atriz do Reino Unido
 Tiger Tyson, ator pornográfico dos Estados Unidos
 Neil deGrasse Tyson, astrofísico dos Estados Unidos
 Charles Tyson Yerkes, financista dos Estados Unidos
 Richard Tyson, ator dos Estados Unidos
 Tyson Beckford, ator dos Estados Unidos
 Tyson Ritter, músico dos Estados Unidos
 Tyson Gay, atleta dos Estados Unidos

Personagens 
 Tyson Granger
 Tyson, o ciclope

Outros 
 Tyson (Pokémon)
 Tyson Foods, empresa alimentícia
 13123 Tyson, asteroide 

Desambiguação